Rakkeby (Hjørring), plaats in de Deense gemeente Hjørring
Rakkeby (parochie, Hjørring)
Rakkeby (parochie, Morsø)